Oerwoud, bos dat zonder tussenkomst van mensen is ontstaan;
 Oerbos, Andere omschrijving van oerwoud;
 Bos, begroeiing die voornamelijk uit bomen bestaat;
 Het Woud (buurtschap), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Bergen
 Het Woud (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Noord-Brabant
 't Woud (Nijkerk), buurtschap in de gemeente Nijkerk.
 Woud (Sint-Michielsgestel), buurtschap in de gemeent Sint-Michielsgestel